Ре́зник — еврейская и украинская фамилия, происходящая от названия профессии резник.

Известные носители:

 
 
 Резник, Валерия Леонидовна (род. 1985) — российская шорт-трекистка, мастер спорта международного класса.
 
 
 Резник, Вольф Давидович (псевдоним — Владимир Днепров, 1903—1992) — советский философ-логик и литературовед.
 Резник, Генри Маркович (род. 1938) — российский юрист, адвокат и правозащитник.
 Резник, Давид (1924—2012) — израильский архитектор, лауреат Государственной премии Израиля.
  (род. 1965) — американский рок-музыкант, гитарист, вокалист, фронтмен пост-гранж группы Goo Goo Dolls.
 Резник, Джудит Арлен (1949—1986) — американская женщина-астронавт.
 Резник, Илья Рахмиэлевич (род. 1938) — поэт-песенник, автор текстов многих популярных песен.
 Резник, Липа Борухович (1890—1944) — еврейский (идиш) поэт и драматург, переводчик.
 Резник, Майк (1942—2020) — американский писатель-фантаст.
 Резник, Максим Львович (род. 1974) — российский оппозиционный политик.
 Резник, Михаил Борисович (род. 1950) — украинский дипломат.
 Резник, Наталья Исааковна (партийный псевдоним Скурту; 1906—1981) — румынский политический деятель, врач-гинеколог, организатор здравоохранения и учёный-медик.
 Резник, Николай Иванович (1948—2008) — российский военный деятель, генерал-полковник.
 Резник, Регина (1922—2013) — американская оперная певица и телепродюсер.
 Резник, Семён Ефимович (род. 1938) — русский писатель и публицист, автор историко-документальных повестей и жизнеописаний, популяризатор науки, радиоведущий.
 Резник, Сергей Эдуардович (род. 1976) — российский журналист.
 Резник, Фёдор Григорьевич (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Резник, Ховард (Хридаянанда Даса Госвами; род. 1948) — американский индолог, писатель, переводчик и вайшнавский религиозный деятель.

Другое 
 Резник — небольшой ударный кратер в северо-восточной части чаши огромного кратера Аполлон на обратной стороне Луны.

См. также

Примечания